Sutner ist der Familienname folgender Personen:

 Arianne Sutner, US-amerikanische Filmproduzentin
 Georg Karl von Sutner (1763–1837), deutscher Beamter

Siehe auch:

 Suttner